Scott Johnson peut désigner :
 Scott Johnson (né en 1952), un compositeur américain associé au mouvement de la musique minimaliste ;
 Scott Johnson (né en 1961), un gymnaste artistique américain ;
 Scott Johnson (né en 1962), un joueur et entraîneur australien de rugby à XV ;
 Scott Johnson, un entraîneur de football américain.